-{MLB World Series}- je najcenjeniji trofej u bejzbolu u Severnoj Americi. -{World Series}- igraju pobednici MLB liga Američke lige i Nacionalne lige. Takmičenja se održavaju od 1903. godine. Jedino nije bilo finala 1904. i 1994. zbog štrajka igrača. Finale se igra na četiri dobijene utakmice (nekad i pet). Serija se igra tokom jesenje sezone u Severnoj Americi, iz kog razloga se ponekad naziva Jesenjim klasikom.

Završnice 
 - članovi Američke lige 
 - članovi Nacionalne lige

Pobjednici i finalisti - ukupno 
 stanje zaključno sa 2014.

Vidi još 
 Glavna liba bejzbola
 Nacionalna liga
 Američka liga

Reference

Literatura 

 Ernest Lanigan, Baseball Cyclopedia, 1922, originally published by Baseball Magazine, available as a reprint from McFarland.
 
 
 Jordan A. Deutsch, Richard M. Cohen, David Neft, Roland T. Johnson, The Scrapbook History of Baseball, 1975, Bobbs-Merrill Company.
 
 
 Sporting News, Baseball Record Book and Baseball Guide, published annually since ca. 1941.
 
 
 Auf Der Mar, Nick.   "World Series Fever Offers No Relief from Agony of Stadium Envy." The [Montreal] Gazette.   October 30, 1991   (p. A2).
 Dickey, Glenn.   The History of the World Series Since 1903. New York: Stein and Day, 1984.
 Seymour, Harold.   Baseball: The Early Years. New York: Oxford University Press, .
 Sutherland, Norman.   "Unhappy Start for Yankees." The [Glasgow] Herald.   March 20, 1999   (p. 9).
 Thorn, John et al.   Total Baseball. Kingston, New York: Total Sports Publishing,    (pp. 265–280).
 Minneapolis Star Tribune.   "Q & A on the News." October 29, 1999   (p. A2).

Spoljašnje veze 

 -{Baseball Reference}- 
 -{Sporting News: History of the World Series}-
 -{Baseball Almanac: World Series}-
 -{List of World Series Winning Rosters}-
 -{Coolest World Series teams ever}-
 -{ESPN Classic – Who's #1?: Best World Series }-

Бејзбол